Дзнела́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Дзнеладзе, Георгий Александрович (род. 1968) — советский и российский футболист, защитник.
 Дзнеладзе, Давид (Дуде) Караманович (1889—1971) — грузинский советский режиссер, заслуженный деятель искусств Грузии.
 Дзнеладзе, Роман Михайлович (1933—1966) — советский борец классического стиля.